Miejscowości w USA:
 Machias – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Washington
 Machias – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Washington
 Machias – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
 Machias – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
 Machias – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
 Machias – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Snohomish
Gminy w USA:
 Machias (ang. Machias Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Washington
 Machias (ang. Machias Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus